Chumburung steht für
Chumburung (Sprache)
Chumburung (Volk)